Села:
 Шепіт — Івано-Франківська область, Косівський район
 Шепіт — Чернівецька область, Вижницький район

Пункт пропуску:
 Шепіт — пункт пропуску на кордоні з Румунією

Див. також 
 Шепіт кажана
 Шепіт серця
 Шепіт янголів
 Шипіт (водоспад)